NK Građanski je bivši nogometni klub iz Daruvara.

Povijest 
Djelovao je između dva svjetska rata. Veliki rival bio mu je mjesni DONK.

Izvori 

Nogometni klubovi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji‎
Povijest Daruvara